Jaeger steht für:

 einen Familiennamen, siehe Jäger (Familienname)
 ein Fehlersuch-Programm für Microservice-Architekturen, speziell in Kubernetes-Umgebungen auf Basis des freien Werkzeuges OpenTracing
 die Kampfroboter in dem 2013 erschienenen Science-Fiction-Film Pacific Rim

Unternehmen:
 Jaeger Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Jaeger (Automobilhersteller), luxemburgischer Automobilhersteller
 Jaeger (Bekleidung), nach Gustav Jäger benannter britischer Bekleidungshersteller

Siehe auch:
 Jäger (Begriffsklärung)
 Jeger
 Jaeger-LeCoultre, Schweizer Uhrenhersteller
 Jaeger Hills, Hügelgruppe in Antarktika
 Jaeger Table, Tafelberg in Antarktika